Le nom Grand Junction peut désigner :

Toponyme 

 Grand Junction (Colorado)
 Grand Junction (Iowa)
 Grand Junction (Michigan)
 Grand Junction (Tennessee)

Autre 
 Grand Junction Railway, l'une des premières lignes ferroviaires britanniques (1837) : elle reliait Birmingham à Newton.